Miejscowości w USA:
 Lawndale – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Lawndale – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland
Gminy w USA:
 Lawndale (ang. Lawndale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean